Gabriel est un prénom (servant parfois de patronyme) d'origine hébraïque, appelé Cebrail ([djébraïl]) dans différentes cultures, signifie « Force de Dieu » ou « Dieu est ma force » et se réfère à :

Personnage biblique et coranique  
 Gabriel, archange.
Cebrail [djébraïl]

Saints et personnalités chrétiens 
 Voir 
 Gabriel, évêque d'Uzès de 1448 à 1463.

Prénom 
Gabriel est également un prénom qui a pour formes féminines Gabrièle et Gabrielle, et un nom de famille.

Le prénom Gabriel est redevenu très populaire en France dans les années 2010. C'est le prénom le plus donné dans ce pays de 2015 à 2018.

Variantes

Titres

Littérature 
 Gabriel est un roman dialogué de George Sand paru en 1839.

Cinéma et télévision 
Gabriel est un film australien réalisé par Shane Abbess en 2007.

Musique 
 Gabriel est une chanson d'un album de 2001 de Lamb, duo anglais de musique électronique.
 Gabriel est une chanson de Najoua Belyzel sortie en single en 2005.
 Gabriel est un morceau du compositeur Roy David Jr. Ce morceau est considéré comme l'un des premiers du genre 2-step garage.
  Dans les bras de Gabriel est une chanson du groupe de rap marseillais Psy 4 de la rime tirée de l'album Enfants de la Lune sorti en 2005.
 Gaby oh Gaby est une chanson interprétée par Alain Bashung, chanteur français, diffusée en 1980.
 Gabriel's Oboe est le thème principal du film Mission, composé par Ennio Morricone en 1986.

Armement 
 Gabriel est un missile mer-mer israélien.
 C-160G Gabriel : version de l'avion de transport Transall de l'armée française destinée à la guerre électronique.

Personnalités prénommées « Gabriel » 
 
 Gabriel Condulmer (1383-1447),  de l’Église catholique, sous le nom d’Eugène IV.
 Gabriel  de Montgomery (1526-1574), noble écossais, régicide involontaire au cours d'un duel du Roi Henri II de France.
 Gabriel Fahrenheit (1686-1736) physicien allemand à l'origine de l'échelle de température qui porte son nom.
 Gabriel Barbou des Courières (1761-1827), général de la Révolution et de l'Empire, Chevalier de Saint-Louis et Grand Croix de la Légion d'honneur.
 Gabriel von Max (1840-1915), peintre autrichien.
 Gabriel Fauré (1845-1924), compositeur français.
 Gabriele D'Annunzio (1863-1938), écrivain italien.
 Gabriele Münter (1877-1962), peintre allemande du mouvement expressionniste.
 Ignace Gabriel  Tappouni (1876-1968), Patriarche de l'Église catholique syriaque en 1929, créé Cardinal par le pape Pie XI en 1935.
 Gabriel Constantinovitch de Russie (1887-1955) prince de Russie.
 Gabriel Marcel (1889-1973), philosophe, dramaturge et musicien français.
 Gavrilo Princip (1894-1918), terroriste serbe, assassina l'archiduc-héritier d'Autriche et son épouse en 1914.
 Gabriel Péri (1902-1941), homme politique français, fut résistant durant la Seconde Guerre mondiale (arrêté et fusillé).
 Gabriel Bacquier né en 1924, baryton français.
 Gabriel García Márquez né en 1927, écrivain colombien, prix Nobel de littérature.
 Gabriel Tacchino né en 1934, pianiste français.
 Gabriel Matzneff né en 1936, écrivain français
Gabriel Ruhumbika né en 1938, écrivain, traducteur et universitaire tanzanien.
 Gabriel Yared né en 1949, compositeur de musique de film.
 Gabriel Byrne né en 1950, acteur irlandais.
 Gabriel Yacoub (1952-), auteur, compositeur, interprète, poète, journaliste, producteur, plasticien.
Gabriele Adinolfi né en 1954, homme politique et écrivain italien.
 Gabriel Batistuta né en 1969, joueur de football argentin, attaquant célèbre notamment pour son parcours au sein de l'équipe Italienne de la Fiorentina.
 Gabriel Markus né en 1970, ancien joueur de tennis argentin
 Gabriel Macht, acteur et réalisateur américain né le 
 Gabriel Heinze né en 1978, joueur de football argentin.
 Gabriel Monnier né en 2002, pilote de ligne français.

Pseudonyme 
 Gabriel (1981-), Gabriel Rodrigues dos Santos, footballeur international brésilien.
 Gabriel (1981-), Gabriel Fernando Atz, footballeur brésilien.
 Gabriel (1990-), Gabriel Armando de Abreu, footballeur brésilien.
 Gabriel (1992-), Gabriel Vasconcelos Ferreira, footballeur international brésilien.
 Gabriel (1993-), Gabriel Appelt Pires, footballeur brésilien.
 Gabriel (1997-), Gabriel dos Santos Magalhães, footballeur brésilien.

Patronyme 

 Albert Gabriel (1883-1972), professeur, architecte et archéologue français ;
 Albino Gabriel, boxeur mozambicain ;
 Alfons Gabriel (1894-1976), écrivain, cartographe et explorateur autrichien ;
 Alfred Gabriel, (1848-1915), homme politique français ;
 Ange-Antoine Gabriel (1735-1781), architecte français ;
 Ange-Jacques Gabriel (1698-1782), architecte français, fils de Jacques Gabriel ;
 Anna Gabriel (1975-), femme politique catalane ;
 Carl Gabriel (1857-1931), forain et directeur de cinéma allemand ;
 Catherine Gabriel (1994-), joueuse de handball française ;
 David Gabriel, artiste plasticien et militant altermondialiste français ;
 Enrique Gabriel (1957-),  réalisateur, scénariste et producteur argentin ;
 Fellype Gabriel (1985-), footballeur brésilien ;
 Fernand Gabriel (1878-1943), pilote automobile français ;
 
 Gavino Gabriel (1881-1980), compositeur et musicologue italien ;
 Gerda Gabriel (1956-), chanteuse allemande ;
 Grace Gabriel (née en 1988), joueuse nigériane de badminton ;
 Henri Gabriel (1918-1994), peintre, graveur et sculpteur belge ;
 
 James Gabriel, homme politique mohawk au Québec ;
 Jérémy Gabriel (1996-), chanteur québécois ;
  :
 Joan Gabriel i Estany (1963-), homme politique andorran ;
 John Gabriel, dirigeant de basket-ball américain ;
 José Gabriel, nom de plume de José Gabriel López Buisán (1896–1957), journaliste, essayiste et écrivain argentin ;
 Juan Gabriel (1950-), chanteur et acteur mexicain ;
 Justin Gabriel (1981-), catcheur sud-africain ;
 Justin J. Gabriel (1838-1923), graveur et peintre français ;
 Mariya Gabriel (1979-), femme politique bulgare ;
 Mark A. Gabriel (1957-), écrivain égyptien ;
 Markus Gabriel (1980-), philosophe allemand ;
 Melanie Gabriel (1976-), chanteuse britannique ;
 Mike Gabriel (1954-), cinéaste américain ;
 Misha Gabriel (1987-), danseur, acteur et chorégraphe américain ;
 Pascal Gabriel, musicien belge ;
 Patrick Gabriel (1962-), joueur puis entraîneur de football ;
 Peter Gabriel (1950-), chanteur britannique ;
 Petr Gabriel (1973-), footballeur tchèque ;
 
 René Gabriel (1899-1950), designer de meubles français ;
 René Gabriel (1742-1821), prêtre et député français ;
 Reuben Gabriel (1990-), footballeur nigérian ;
 Siegmund Gabriel (1851-1924), chimiste allemand ;
 Sigmar Gabriel (1959-), homme politique allemand ;
 Thomas Gabriel (1957-), compositeur allemand ;
 Trifone Gabriel (1470-1549), humaniste italien ;
Virginia Gabriel (1825-1877), chanteuse et compositrice anglaise ;
 Willi Gabriel (1931-), archer allemand ;
 Yorian Gabriel, militaire de Haute-Volta.

Toponymes

 Lac Gabriel (rivière Opawica), un plan d'eau de Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), en Jamésie, dans la région administrative du Nord-du-Québec, au Québec, au Canada.
 Île Gabriel, Nunavut, Canada.
 Mont Gabriel, Irlande.
 San Gabriel, Californie, États-Unis.
 Plaza de Gabriel Lodares, une place à Albacete, Castille-La Manche, Espagne.

Personnages de fiction 
 Gabriel, personnage de la série télévisée Supernatural.
 Gabriel Belmont, héros du jeux vidéo Castlevania: Lords of Shadow
 Gabriel (Gabe) est le nom du héros de la saga de jeux Syphon Filter.
Gabriel Reyes, nom d'un des personnages du jeu Overwatch.

Autres 

 Quatuor Gabriel, un quatuor avec piano français.

Notes et références

Voir aussi 
 
 
 

Prénom hébraïque
Prénom masculin
Patronyme anglais
Patronyme français
Homonymie de prénom
Nom théophore